Мо́дулі пру́жності — фізичні характеристики твердотільних речовин, якими визначається величина  механічних напружень при пружній деформації.

Ізотропні середовища

Для визначення напружень в ізотропному твердому тілі необхідні два модулі пружності. Такими модулями можуть бути, наприклад, 
коефіцієнти Ламе або модуль Юнга й модуль зсуву.  Історично склалося так, що в різних областях застосування вводилися дещо різні модулі пружності, величини яких можна виразити через інші модулі. 
 Модуль Юнга
 Модуль зсуву
 Модуль всебічного стиску
 Коефіцієнт Пуасона
 Коефіцієнти Ламе

Кристалічні тверді тіла

Реакція кристалічних твердих тіл на деформацію складніша, й для її визначення потрібні додаткові параметри. Загалом модулі пружності для кристалічних речовин об'єднуються в матрицю жорсткості

Таблиця формул взаємозв'язку між модулями

Джерела 
 Опір матеріалів. Підручник /Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. За ред. Г. С. Писаренка — К.: Вища школа,1993. - 655 с. ISBN 5-11-004083-5
 Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. М.: Наука, 1979. - 560 с.

Посилання  
 
 Free database of engineering properties for over 63,000 materials 

механіка суцільних середовищ
Теорія пружності
Деформація